Спасо-Преображенская пустынь () — православный женский скит Свято-Троицкого Рижского женского монастыря в юрисдикции Рижской епархии Латвийской православной церкви. Расположен близ местечка Валгунде, в Валгундской волости Елгавского района, в 15 км от Елгавы.

История 
Скит был основан в 1894 году фрейлиной Наталией Борисовной Мансуровой, постриженной в монашество в 1901 году с именем Иоанна (в честь преподобного Иоанна Лествичника) и возглавлявшей пустынь до своей кончины в 1934 году. В июле 1894 года император Александр III подарил пустыни 170 десятин леса.

В 1899 году в пустыни был построен каменный Спасо-Преображенский храм, освящённый архиепископом Рижским и Митавским Агафангелом (Преображенским). Рядом с храмом расположено монастырское кладбище на котором погребены митрополиты Рижские Филарет (Филаретов) и Леонид (Поляков).

В 1908 году в скиту был построен тёплый деревянный храм, освящённый в честь преподобных Иоанна Лествичника и Сергия Радонежского. В 1909 году Преображенскую пустынь посетила княгиня Елизавета Фёдоровна, подарив обители икону Иоанна Лествичника.

В годы Первой и Второй мировых войн пустынь подвергалась сильным разрушениям, монастырское имущество и святыни в эти периоды эвакуировались.

Полномасштабное возрождение скита началось с 1953 года, с назначением духовником обители воспитанника Валаамского монастыря архимандрита Кирилла (Смирнова) (в схиме Косьмы). Позднее на месте духовника обители его сменил архимандрит Таврион (Батозский).

Сёстры монастыря занимаются сельским хозяйством и приёмом паломников, для которых выстроена гостиница.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 История Спасо-Преображенской Пустыни.

 
Православные монастыри Латвии
Скиты